Valette ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard de Nogaret de La Valette d’Épernon (1592–1661), französischer Aristokrat und Militärbefehlshaber
 Craig Valette (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Fanny Valette (* 1986), französische Schauspielerin

 Laura Valette (* 1997), französische Hürdenläuferin
 Louis de Nogaret de La Valette d’Épernon (1593–1639), französischer Kardinal, 1635–37 Kommandant der französischen Deutschlandarmee

Valette steht außerdem für:
 Valette Island, eine antarktische Insel
 Valette (Cantal), eine französische Gemeinde im Département Cantal
 Valette (Tardes), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Tardes
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Hoste im Département Moselle
 den Handelsnamen einer Antibabypille

Siehe auch:
 La Valette
 Valett